Рояковка () — село, Рояковский сельский совет, Кегичёвский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323184801. Население по переписи 2001 года составляет 404 (186/218 м/ж) человека.

Является административным центром Рояковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Гутыревка,
Дальнее и
Софиевка.

Географическое положение 
Село Рояковка находится на левом берегу реки Вшивая, выше по течению на расстоянии в 3 км расположен пгт Кегичёвка, ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Александровка, на противоположном берегу расположено село Гутыревка.
В селе несколько запруд.

История 
 1784 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная и птице-товарная фермы.
 «Рояковка», сельскохозяйственное АП, ЧП.
 Сельскохозяйственное ООО «Софиевка» .

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные люди 
 Клименко Николай Фёдорович (1923—1943) — Герой Советского Союза, родился 25 марта 1923 года в селе Рояковка.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Кегичёвского района